Зундгауский диалект () — диалект немецкого языка, распространённый в местности Сунго/Зундгау в Эльзасе (департамент Верхний Рейн), к югу от города Мюлуз (Мюльхаузен). Обнаруживается также в Бельфоре и Базеле. Принадлежит к верхнеалеманнским диалектам (южнонемецкая группа).

Литература 
 

Южнонемецкие диалекты
Немецкие диалекты во Франции